En shogi, los castillos (囲い kakoi) son configuraciones defensivas fuertes de piezas que protegen al rey (玉). 

En contraste con el movimiento especial de acastillamiento (enroque) del ajedrez occidental, los castillos de shogi son estructuras que requieren realizar múltiples movimientos individuales con más de una pieza.

Introducción 

Usualmente, las piezas involucradas en la construcción de castillos son los oros (金), platas (銀) y peones (歩). De manera típica, también requieren que el rey se mueva desde su posición inicial, a menudo hacia el costado izquierdo o derecho del tablero. 

El castillo más simple implica dos piezas y requiere de tres movimientos, pero es más común que se muevan al menos tres piezas diferentes. Por ejemplo, un castillo de Mino simple requiere mover el rey, la torre (飛), una plata y dos oros para un total de seis movimientos. Otros como el castillo Anaguma (lit. "tejón") de Torre Estática son más complejos, en esta caso teniendo que mover al rey, un peón, el alfil (角), una lanza (香), una plata y dos oros, para doce movimientos en total. 

No tener un castillo y mantener al rey en su posición inicial se conoce con el término rey sentado (居玉 igyoku ), y normalmente se considera una mala posición. Un refrán de shogi afirma por ejemplo: 居玉は避けよ ("Evita un rey sentado." Sin embargo, existen algunas estrategias (con frecuencia incluyendo ataques tempranos) que permiten un rey sentado (como la apertura de Ureshino). 

Hay muchos tipos de castillos y variaciones de estos tipos que pueden utilizarse, pero es importante comprender cuáles son útiles en una situación en particular y cómo compensar sus puntos débiles. 

Como ejemplo de una partida profesional, Shino Kumakura (negras o sente, en la parte inferior) está usando un castillo muy duro, una variante de un castillo Mino Izquierdo con un dragón adicional y refuerzos con oros que se creó después de un intento fallido de formar un castillo anaguma. Utilizó este castillo en una posición de Torre Estática vs. Torre Móvil (es decir, su torre permaneció en su posición inicial en la apertura). Su oponente, Fusako Ajiki (blancas o gote) estaba usando un castillo Mino incompleto (en el lado derecho de su tablero) que ha sido atacado, obligando a la plata previamente en 72 a moverse a 61. El castillo de Ajiki se utilizó (como ocurre típicamente) con una posición de Torre en Cuarta Fila, un tipo de posición de Torre Móvil.

Formación de los castillos 
Hay progresiones de movimientos de piezas que son comunes entre castillos. Por ejemplo, un castillo básico de Mino puede convertirse en un castillo de Corona de Platas, un castillo Yagura con Oros puede convertirse en un castillo Yagura Completo, un castillo de Bote en un castillo Anaguma, un castillo de Oros Excelsos en un Castillo de Fortaleza Derecha, etc.

Castillos y tipos de aperturas 
Ciertos castillos generalmente se combinan con ciertas aperturas. Por ejemplo, si las blancas (gote) están jugando una apertura de torre móvil como Torre en Cuarta Fila, es común que utilicen un castillo Mino (o uno relacionado) en su lado derecho del tablero. Una apertura de torre en cuarta fila puede responderse por parte de las negras (sente) jugando una apertura de Torre Estática, lo que a menudo puede llevar a las negras a construir un castillo de Anaguma de Torre Estática.

Yagura 

El castillo Yagura (矢倉囲い yagura gakoi, lit. "torreón" o "atalaya", a veces llamado Fortaleza) es considerado por muchos como la posición defensiva más fuerte del shogi en partidas de Doble Torre Estática. 

Una estructura de Yagura común es el Yagura de Oro (金矢倉 kin yagura). Tiene un rey fuertemente protegido, una línea de peones bien fortificada, y el alfil, la torre y un peón apoyan un ataque posterior con la plata o el caballo cercanos a la torre. Es difícil derribarlo con un asalto frontal, si bien es más débil contra ataques laterales. Por lo general, se usa contra aperturas de torre estática que implican avanzar el peón de la torre. Sin embargo, no es raro que el oponente adopte esta misma defensa con igual facilidad, lo que resulta en que no haya ventaja para ninguno de los bandos. 

Aunque el Yagura de Oro es la forma más común de Yagura, existen muchas variaciones. Un Yagura puede convertirse en un castillo Anaguma.

Kabuto (Casco) 

El castillo Kabuto (カブト kabuto lit. "casco" o "yelmo") es una estructura que se usa a menudo para proteger al rey cuando se juega una estrategia de Plata Reclinada, generalmente en combinación con una apertura de Intercambio de Alfiles. El castillo Kabuto se relaciona estructuralmente con el castillo Yagura y por tanto también se le conoce como Yagura de Casco (カブト矢倉 o 兜 矢 倉 kabuto yagura).

Si los alfiles ya se han intercambiado, entonces la plata que empezó en 79 habrá subido a 77 pasando por 88. En cuanto a la plata reclinada, la plata derecha que empezó en 39 habrá llegado a la fila central en 56 (pasando por 38 y 47) con el peón en la cuarta fila avanzando hasta 46 para darle el paso a la plata.

Cangrejo (Kani) 

El castillo del Cangrejo o Kani (カニ囲い kanigakoi) está conformado por tres generales (金銀 金 oro-plata-oro) alineados uno al lado del otro en la fila horizontal 8 (o fila 2 para las blancas) desde la sexta fila vertical hasta la fila central. El rey se mueve una casilla a la izquierda detrás de la plata en el medio.   

El nombre de cangrejo proviene de la forma en que el rey en 69 solo puede moverse de lado a lado, horizontalmente (79, 59).  

El castillo de cangrejo se usa en posiciones de Torre Estática y también aparece en partidas con hándicap jugadas por negras (p. ej., en el hándicap de 2 piezas). 

Además, es posible utilizar el castillo de Cangrejo en una posición de Torre Móvil en partidas de Doble Torre Móvil.  Cuando se juega una apertura Yagura, generalmente se construye un castillo de Cangrejo como un castillo fuerte e intermedio en la construcción de un castillo Yagura. En estas posiciones, los tres peones encima de los generales del castillo avanzan junto con el alfil respecto a sus posiciones iniciales, en tanto que la plata derecha avanza hasta la casilla 48, adyacente a los demás generales, de forma que las piezas queden alineadas en una fila de 角金銀金銀 alfil-oro- plata-oro-plata.

Bonanza 

El castillo Bonanza (ボナンザ bonanza) es un castillo que solía ser construido por el programa de computador de shogi Bonanza. Tiene algunas similitudes con el castillo de Yagura Incompleto.

Gangi 

El castillo Gangi (japonés: 雁木 gangi, lit. "en zig zag" o "callejón cubierto") tiene la plata izquierda ubicada en 67 y los dos oros colocados en 78 y 58. 

Por lo general, la plata de la derecha también se mueve hasta 57 también, formando así un castillo de cuatro generales. 

Dado que se coloca una plata en la casilla 67, el peón de la sexta fila debe avanzarse hasta 66. Por lo tanto, las posiciones de Gangi se caracterizan por tener una diagonal de alfil cerrada como la que ocurre en las posiciones tradicionales de Torre Móvil y las posiciones de Yagura jugadas por negras. 

En el castillo Gangi, el alfil puede mantenerse in situ (居角 ikaku) en la casilla 88. En este caso, la casilla 86 no está defendida, lo que permite al oponente intercambiar peones de torre en cualquier momento, en contraste con los castillos Yagura y el castillo Kabuto (usados en aperturas de Intercambio de Alfiles). Si ocurre el intercambio de peones en la octava fila, el peón lateral en 76 no puede ser capturado ya que está defendido por la plata 67. Alternativamente, el alfil se puede mover hasta 77 para defender 86 evitando así el intercambio de peones en la octava fila. Sin embargo, en tanto el alfil queda en la diagonal 95-59, el alfil del jugador que usa Gangi puede tener que aceptar un intercambio de alfiles si el oponente decide retroceder su alfil para atacar a lo largo de la diagonal 31-97. Por lo tanto, el jugador de Techo de Nieve debe sopesar los pros y los contras de un intercambio de peones de torre frente a un intercambio de alfiles. Otra posibilidad común es que el alfil se mueva a B-77 y luego a B-59 apuntando a colocar el alfil en las casillas 37 o 26 para que pueda utilizarse en estas diagonales.

Gangi con Cuernos de Plata 

El castillo Gangi con cuernos de plata (ツノ銀雁木 tsuno gin gangi) es una variante reciente que coloca la plata derecha en la casilla 47 en lugar de la habitual 57. 

Esto permite la posibilidad de mover la plata a la casilla 56 en una posición de Plata Reclinada. 

El nombre de cuernos de plata proviene de la posición similar de las dos platas en la fila horizontal 7, flanqueando la fila central en las filas sexta y cuarta que se encuentra en la variante de Torre Central con cuernos de plata. La metáfora de los cuernos describe la forma en que las dos platas se extienden como cuernos desde las esquinas del oro colocado en la casilla 58.

Rey Derecho 
Rey derecho (右玉migi gyoku )

Ejemplos de Rey Derecho con Intercambio de Alfiles 

Yoshiharu Habu (blancas o Gote) usó un castillo de Rey Derecho en un juego por el torneo Ōi el 12 de septiembre de 2016 contra Kazuki Kimura (negras o Sente).  La apertura fue Doble Plata Reclinada con Intercambio del Alfiles. 

Aunque Habu había movido inicialmente su rey hacia la izquierda a la casilla 42 durante el juego, luego movió su rey hacia la derecha (K-52, K-61, K-72) para formar una posición de Rey Derecho. Además, su plata izquierda que estaba antes en la casilla 33 se movió tras un intercambio de peones en la cuarta fila a la casilla 53 (pasando por S-44) fortaleciendo aún más el castillo del Rey Derecho. 

Kimura está usando un castillo de Fortaleza de Oro con su rey en la casilla 79.

Ejemplos de Rey Derecho con Gangi y Cuernos de Plata  
Rey Derecho con Gangi y Cuernos de Plata para negras 

Rey Derecho con Gangi y Cuernos de Plata para negras, variante Oro-48

Casa Central (Nakazumai) 

Casa Central (中住まい nakazumai) es un castillo caracterizado porque el rey está una fila por encima de la posición de rey sentado, es decir, en el caso de las negras, el rey se mueve a 58. Si bien las posiciones de los oros y las platas no están particularmente fijas, los oros a menudo se mueven a 78 y 38, mientras que las platas a menudo se mueven a 68, 48 o 38. 

Al poner más énfasis en una defensa amplia que en la solidez, el objetivo del jugador que usa este castillo es evitar que el oponente reintroduzca piezas en su campo. Por lo general, el jugador también tiene como propósito el mismo objetivo de reintroducir piezas en la zona de ascensos del oponente. Por lo tanto, el castillo se usa con frecuencia en aperturas de Doble Ataque por los Flancos y en la variación de Batalla Aérea de la apertura de Captura Lateral de Peón. En algunos raros casos, se usa también con aperturas Yagura y Doble Torre Móvil, así como con otras aperturas poco comunes (como la apertura de Oros Separados de Takishita). 

Se considera débil contra ataques desde arriba de la posición del rey. 

Solía ser un castillo popular entre jugadores no profesionales que jugaban shogi en las calles. 

Este castillo también se llama Oros Separados (金開き kinbiraki ), un nombre que también se usa para el castillo Pato.

Ejemplo de una partida de Casa Central 

Un juego de Kōji Tanigawa versus Kenji Waki en el torneo All Nihon Pro de agosto de 1993 muestra a Tanigawa (negras) usando un castillo de Casa Central. La apertura es la variación Caballo-33 de la apertura de Captura Lateral de Peón.

Nakahara   

El castillo Nakahara (中原囲い nakaharagakoi) lleva el nombre de Makoto Nakahara, por el cual ganó el premio Kōzō Masuda en 1996. El castillo de Nakahara hacía parte originalmente del Doble Ataque por los Flancos de Nakahara, y consistía simplemente en que la plata se moviera hacia arriba desde su posición inicial. Dado que la posición obtenida con el oro en 59 y el rey en 69 se asemejaba al Doble Ataque al estilo antiguo, Nakahara le pidió a Yasujirō Kon, el maestro de su propio maestro (Toshio Takayanagi), que le enseñara los conceptos básicos del mismo. Con este conocimiento, Nakahara pasó a aplicarlo a la estrategia moderna. Desde que esto ocurrió, se descubrió un castillo similar en un juego antiguo durante el período Edo.   

Si bien Nakahara lo desarrolló originalmente como un castillo para sente (negras), hoy en día se usa casi exclusivamente por gote (blancas), particularmente porque este castillo se juega a menudo junto con la variación R-85 de Captura Lateral de Peón. La configuración típica incluye S-22, G-32, K-41, G-51 y S-62. Aunque de apariencia débil, la característica principal de este castillo es que como la formación es baja, el rey tiene muchas rutas para escapar de los ataques provinientes de derecha o izquierda. Si bien, según Nakahara, este castillo es menos flexible en comparación con un castillo de Casa Central, gracias a que tiene un oro en la 1.ª fila es fuerte tanto contra reintroducciones de torre como contra ataques de caballo. Además, debido a que es fácil de construir, Nakahara pensó que era seguro suponer que su uso se generalizaría.  

En los últimos años se ha prestado atención a su uso para sente (negras) en las aperturas de Captura Lateral de Peón, y se ha llevado a cabo investigación sobre la solidez del rey. Como resultado de esta esta investigación la variación Nakahara Derecha, donde la posición de las piezas a la izquierda y a la derecha del rey se invierten, se ha dejado de utilizar.

Pato (Ahiru) 

El castillo de Pato o Patas de Pato (アヒル ahiru) o de Oros Separados (金開き kinbiraki) es un castillo de Torre Estática usado en la apertura sorpresa de Pato .

Pisapapeles (Bunchin) 

El castillo Pisapapeles (文鎮囲い bunchingakoi) es un castillo de Torre Estática utilizado contra oponentes que usan Torre Móvil en la apertura de Torre Subterránea (地下鉄飛車 chikatetsubisha). 

Lleva ese nombre debido a la larga hilera de piezas en la fila horizontal 8, que se parece a la forma de los pisapapeles japoneses tradicionales usados para sujetar el papel de pergamino para la caligrafía con pincel.

Camión (Torakku) 

El castillo de Camión (トラック囲い torakku gakoi ) es un castillo de torre estática poco común.

Bote (Funa) 

El castillo de Bote (舟囲い o 船囲い funagakoi) es un castillo de Torre Estática que se usa contra Torre Móvil, donde el rey se mueve al lado del alfil y mueve el oro de la derecha en diagonal hacia adelante sobre el trono del rey. Este castillo también puede ser intermediario entre castillos más fuertes, como Mino Izquierdo, Corona de Plata o Anaguma. Este castillo a menudo se considera débil, si bien el jugador que juega Torre Estática tiene la opción de lanzar en un ataque rápido a través de varios medios, especialmente contra Torre en Cuarta Fila y haciendo uso de la plata izquierda. 

No se garantiza que un ataque rápido sea exitoso, ya que Torre Móvil intentará intercambiar alfiles y llevar el juego a una batalla a gran escala. Esto puede arrastrar a Torre Estática a un juego difícil, pues su castillo de Bote es demasiado débil en comparación con el castillo Mino del oponente. Como tal, Torre Estática preferiría recurrir a hacer castillos más fuertes, como el de Anaguma o el de Mino Izquierdo.

Hija Mimada (Hakoiri musume) 

El castillo de Hija Mimada (箱入り娘 hakoiri musume, lit. "hija dentro de la caja") es una progresión del castillo de Bote en la que el oro de la quinta fila se mueve a la sexta fila acercándose al rey.

Diamante (Hishi) 

El castillo de Diamante o de Rombos (菱囲い hishigakoi, lit. castillo de abrojo) se puede desarrollar a partir de un castillo de Bote moviendo la plata izquierda hasta 68 e incorporando la plata derecha sobre el oro en 57. El castillo de Diamante es relativamente más fuerte que el de Bote.

Fresa (Ichigo) 

El castillo de Fresa (イチゴ囲い Ichigo lit. "fresa") es una forma sencilla de acastillar que aparece en las aperturas de Doble Ataque por las Alas. El castillo de Fresa se usa para posiciones de Torre Estática y tiene oros colocados en las casillas 78 y 58 (como en el castillo Gangi) mientras que la plata izquierda permanece en la posición inicial para defender al alfil. El rey se mueve hacia arriba y hacia la izquierda hasta la casilla 68. Es estructuralmente idéntico al castillo de Casco antes de que se intercambien los alfiles.

Rey Yonenaga 
El castillo de Rey Yonenaga (米長玉 Yonenaga gyoku) se usa para juegos de Torre Estática versus Torre Móvil. Este castillo lleva el nombre de Kunio Yonenaga. Este castillo es similar a una Corona de Plata con Rey en el Borde. 

La variante de Rey Yonenaga que se muestra aquí es casi igual a un castillo de Corona de Plata Izquierda, pero con el rey movido hacia la izquierda una fila hacia el borde. Por lo tanto, se le puede llamar Corona de Plata con Rey Yonenaga (米長玉銀冠 yonenaga gyoku ginkanmuri).

Elmo 
El castillo de Elmo (エルモ erumo o Montaña Izquierda 左山 hidari yama) es un castillo de Torre Estática usado contra posiciones de Torre Móvil. Apareció en los registros de juegos del programa de shogi por computadora Elmo.   El motor elmo (que es una función de evaluación y un archivo de libros utilizado con el motor de búsqueda YaneuraOu) fue el ganador invicto del Campeonato Mundial de Shogi Informático de 2017 superando al motor Ponanza, que anteriormente era dominante. Este castillo se caracteriza por la posición del rey en K-78 (K-32 si se juega con blancas), plata en S-68 y oro en G-79 (o S-42 y G-31 para blancas). 

Posteriormente, el castillo ha sido utilizado por jugadores profesionales de shogi en 2018 y recientemente apareció en un libro sobre nuevas estrategias de Ataque Rápido contra Torre Móvil.

Ojo de elefante 
Ojo de elefante con plata (銀象眼 gin zōgan) y Ojo de elefante con oro (金 象眼kin zōgan ) pueden usarse en juegos con hándicap de alfil.

Brocheta (Kushikatsu) 

El castillo de Brocheta (串カツ kushikatsu) se usa para juegos de Torre Estática versus Torre Móvil. Recibe su nombre del plato japonés kushikatsu . 

El castillo de brocheta es estructuralmente similar a un castillo de Anaguma de Torre Estática, pero a diferencia de este último, las posiciones del rey y la lanza están invertidas, lo que hace que parezca que el rey está ensartado con la lanza debajo, de ahí el origen del nombre.

Entre sus ventajas está que, dado que el rey está alejado de la diagonal del alfil, puede escapar fácilmente de los ataques laterales moviéndose hacia arriba y, además, que se puede formar en un movimiento menos que el castillo Anaguma. A la vez, la lanza no puede defender al rey y, dado que el rey está en la fila de la lanza, evita que la lanza ataque (por lo tanto, la lanza no puede cumplir con ninguna de sus dos funciones típicas) y, como resultado, es débil contra ataques desde el borde, por lo que es un castillo más conocido por sus debilidades que por sus puntos fuertes. 

Una vez que se ha formado el castillo de Brocheta, se requieren cinco movimientos más para que se convierta en un castillo Anaguma. Por el contrario, solo se necesitan dos movimientos para convertirse en un castillo Millenium, por lo que se debe tener cuidado en usarlo correctamente según las circunstancias. 

Debido a la posición del rey en 98, también es posible pasar a un castillo de Rey Yonenaga .

Anaguma 

El castillo de Anaguma (穴熊囲い anaguma, lit. "tejón") es muy común y se usa a menudo en el shogi profesional. En idioma inglés se le suele llamar castillo del "oso en el agujero" (bear-in-the-hole), una traducción inapropiada del nombre de los tejones en idioma japonés (anaguma), cuyo nombre se traduciría más literalmente como "osos de agujero."  

Este castillo se puede formar en cualquier lado del tablero.

Mino 

El castillo de Mino (美濃 囲い minōgakoi ) es una posición defensiva que se considera fácil para principiantes, pero sigue siendo popular entre profesionales. (Mino es una provincia histórica de Japón.) El Rey se coloca en una posición segura, mientras que los tres generales trabajan bien para apoyarse mutuamente.

Corona de plata (Ginkanmuri) 

El castillo de Corona de Plata (銀冠, ginkanmuri lit. "kanmuri," "corona" o "diadema de plata") es por lo general un progresión posterior de un castillo de Mino (a través de un castillo de Mino Alto). 

Corona de Plata es más fuerte que los castillos de Mino y de Mino Alto contra ataques frontales.

Muro (Kabe) 

El castillo de Muro (壁囲い kabegakoi), también conocido como Castillo Rápido (早囲いhayagakoi), se usa en partidas de Torre Estática versus Torre Móvil. Según Hosking, también se le puede llamar Castillo de Edo, ya que a menudo aparecía en posiciones de Torre Móvil durante el período Edo. 

Este castillo requiere apenas tres movimientos, por lo que se puede formar muy rápidamente si el jugador se encuentra bajo ataque. Por esta razón, también recibe el nombre de castillo de Tres Movimientos (三手囲い santegakoi). Sin embargo, este nombre también se usa para referirse a otro castillo simple construido por tres movimientos (ver más adelante). 

En japonés, el término 早囲い, hayagakoi, también se refiere al castillo Yagura Rápido.  

El castillo de Muro puede convertirse más tarde en el más fuerte castillo de Mino de Oro con dos movimientos (es decir, requiere cinco movimientos en total).

Ejemplos de partidas que usan un castillo de Muro 

Aunque el castillo de Muro se encuentra a menudo en juegos de shogi muy antiguos del período Edo, ocasionalmente se le encuentra en juegos profesionales modernos. 

Yasumitsu Satō (negras) usó un castillo de Muro en el torneo NHK de 2017, el 22 de octubre del mismo, como se muestra en el diagrama adyacente.  El castillo está combinado con una formación de ataque de Torre Opuesta. 

Iijima está usando un castillo Anaguma que aún no se ha completado junto con una formación de Torre Estática. 

Este juego incluyó ataques agresivos muy al comienzo del juego, lo que explica en parte la presencia del castillo de Muro en lugar de castillos de Torre Móvil más complejos como el de Mino.

Tres movimientos (Sante) 

El castillo de Tres Movimientos (三手囲い sante gakoi ) se puede formar con solo tres movimientos (como el castillo del Muro). 

Este castillo también se conoce con el nombre de 早囲い hayagakoi (castillo rápido). (Por lo tanto, este nombre es ambiguo, ya que también puede referirse al castillo del Muro y al método rápido de formar un castillo de fortaleza.)

Castillo Pequeño/Rápido 

El castillo Pequeño o Rápido es otro castillo simple que se puede formar con solo cuatro movimientos. Este castillo en sí no es muy común, pero puede convertirse en un Mino de Oro.  

Otro castillo rápido construido en cuatro movimientos tiene la plata en 48 y el oro en 59.

Lenguado (Hirame) 

El castillo de Lenguado o de Pez Plano (平目囲い o ヒラメ囲い hiramegakoi) se utiliza en la apertura de Lenguado. 

Es estructuralmente similar a un castillo de Mino, pero con los dos oros colocados uno junto al otro en la misma fila horizontal inferior en lugar de tener el oro más central en la misma fila que la plata.

Millenium 
El castillo Millenium (ミレニアム mireniamu) es un castillo reciente desarrollado en respuesta a la apertura del Sistema Fujii (藤井システム Fujii shisutemu). Es una estrategia de torre estática que se usa contra estrategias de Torre Móvil. El nombre "Millenium" se debe al hecho de que comenzó a jugarse deliberadamente entre jugadores profesionales alrededor del año 2000. También se le conoce como castillo Kamakura, castillo Kamaboko o Tochka (Fortín). Se dice que Kunio Yonenaga fue el primer jugador en usarlo en la era moderna (aunque su uso probablemente no fue deliberado). Hiroyuki Miura comenzó a usarlo por primera vez, y su popularización de la táctica entre jugadores profesionales le otorgó el Premio Kōzō Masuda a la innovación en la estrategia de shogi en 2002. También se sugiere que la popularidad del castillo se produjo gracias a la actividad de Internet entre jugadores aficionados. 

Para ese momento, el Sistema Fujii estaba en furor, y el Millenium se popularizó como una contramedida pues a diferencia de los castillos de Anaguma de Torre Estática prevenía amenazas directas contra el rey por parte del alfil y el caballo rivales, lo que lo consolidó como una táctica fuerte. Sin embargo, el castillo Millenium no es tan sólido como el castillo de Tejón debido a la cantidad de movimientos que requiere, y debido al tiempo que lleva construirlo, tiempo que podía ser aprovechado por el jugador de Torre Móvil, por lo que no constituyó una contramedida perfecta para el Sistema Fujii. Además, a medida que se establecieron nuevas contramedidas contra el sistema Fujii tanto para estrategias de anaguma de Torre Estática como para estrategias de tipo ataque rápido, el uso del castillo Millenium se hizo menos común a partir de 2006. 

El castillo Millenium se caracteriza porque el Rey se coloca en el lugar del caballo izquierdo y está rodeado de tres (o cuatro) oros y platas. En términos de solidez, es ligeramente inferior a un castillo anaguma, es tan sólido como un castillo de Brocheta (Kushikatsu) y es más fuerte que un castillo de Mino. Además, la diferencia más importante con respecto a los castillos de Anaguma es que, dado que el rey no está en la diagonal del alfil del rival, esto facilita que el caballo izquierdo ataque y capture. 

Desde el punto de vista de la defensa del borde (es decir, la novena fila), en comparación con el castillo de Brocheta que lo defiende por medio de plata y caballo, el castillo Millenium defiende con plata y lanza. Al colocar el rey en la fila ocho (la segunda fila de las blancas), es más resistente contra los ataques desde el borde y, en contraste, debido a su distancia desde el centro, puede llegar a lugares que los castillos de tejón y de brocheta no pueden. Debido a la posición del rey en la fila horizontal 1, se puede decir que está lejos o muy lejos de los ataques frontales, pero sólo con dificultad se puede afirmar que sea fuerte contra este tipo de ataques, por lo que esto también es una debilidad. Además, en comparación con el castillo de tejón debido a su mayor proximidad al centro, muestra debilidad contra ataques con peones ascendidos. Existen algunas variaciones para hacerlo más fuerte contra ataques frontales.

Ejemplos de Millenium 
En el diagrama adjunto se presenta una variante del castillo Millenium castle usada por Yasumitsu Satō (negras) en una posición de Torre Estática contra Toshiaki Kubo (blancas) en una partida por el torneo Eiō el 7 de octubre de 2017.</small>

Aerokin 

Este castillo generalmente se desarrolla cuando el oponente intenta atacar la Corona de Plata desde el costado por medio de torres (o dragones).

Oros Excelsos (Kinmuso) 

El castillo de Oros Excelsos u Oros sin Igual (金無双 kinmusō) es un castillo utilizado en aperturas de Doble Torre Móvil.  También se le llama castillo de Dos Oros o de Oros Gemelos (二枚金 nimaikin) o Muro de Plata.

Desde el punto de vista de las negras, este castillo se forma moviendo el rey a 38, el oro izquierdo a 58 y el oro derecho a 48. La característica más predominante es, desde luego, el hecho de que los dos oros están uno al lado del otro, siendo este el origen del adjetivo "sin igual" o "incomparables" en el nombre en japonés del castillo (無双). Debido a esta peculiaridad, este castillo hace que sea difícil jugar una estrategia de Torre Central, ya que la posición del oro izquierdo evita que la torre se mueva hacia adelante y hacia atrás libremente a lo largo de la fila central. 

Con todo, dado que los ataques frontales suelen ser el caso en juegos de Doble Torre Móvil, la plata derecha a menudo se mueve a 28 para brindar una forma de defensa contra tales ataques. Sin embargo, esto no se recomienda contra ataques horizontales, ya que la plata en esa posición se convierte fácilmente en un muro que bloquea la ruta de escape del rey (de ahí el nombre de "Muro de plata"). Por lo tanto, ante ataques laterales la plata debe permanecer en 39 o moverse a 37. 

En comparación con los castillos de Mino, el castillo de Oros Excelsos es más fuerte contra ataques frontales especialmente aquellos desde la primera y segunda fila). Sin embargo, es un poco más débil que Mino contra ataques laterales. Oros Excelsos también es débil contra ataques desde la cuarta fila, que a menudo se llama "la oreja del conejo". En el caso de juegos de Torre Estática versus Torre Móvil, en los cuales lo típico son los ataques laterales, los castillos de Mino son superiores. Por el contrario, contra ataques laterales en juegos de Doble Torre Móvil, Oros Excelsos es superior. Sin embargo, las posiciones en las que se forma un muro plateado han perdido popularidad recientemente debido a sus debilidades contra los castillos Yagura y, por lo tanto, Mino se ha vuelto más predominante incluso en juegos de Doble Torre Móvil. Dado que el castillo Mino es particularmente débil en la primera y segunda filas, tiene problemas contra Torre Opuesta, pero es superior contra Torre en Cuarta Fila y Torre en Tercera Fila. En tanto la plata no necesita moverse hacia arriba, Oros Excelsos se forma un movimiento más rápido que Mino (de ahí que el rey en juegos de Doble Torre Móvil a menudo se deje en 39 cuando se juega Mino) y, por lo tanto, es efectivo en ataques rápidos. 

En el caso de cambiar a un castillo Yagura, Oros Excelsos puede convertirse en un Yagura Incompleto en un solo tempo, pero perdería un tempo para formar una Fortaleza Completa. Por lo tanto, se suele dejar el oro derecho en 49 y hacer una variante de un castillo de bote (la misma formación de oros, pero en el lado opuesto) como intermedio para el castillo Yagura en el lado derecho.

Castillos de rey de rango medio

Castillo en el Aire 

Castillo en el Aire (空中楼閣 kūchū rōkaku lit. "castillo en el aire") es un tipo de castillo de rey en fila media (中段玉 chūdan gyoku) en el que el rey se ubica en las filas horizontales intermedias 4-6.

Rey de Borde en Cuarta Fila Horizontal 

El castillo de Rey de Borde en Cuarta Fila Horizontal (四段端玉 yondan hashigyoku) es un tipo de castillo de fila media.

Ejemplos de Rey de Borde en Cuarta Fila Horizontal 

En una partida de Doble Torre Estática por el título de Meijin en abril de 1970, el retador Renshō Nada (灘蓮照) (negras) usó un castillo de Rey de Borde en Cuarta Fila Horizontal (que requiere muchos movimientos para construirse). Yasuharu Ōyama inicialmente usó una estructura similar a un castillo Gangi, que luego se desarrolló en respuesta a la posición de Nada. Ōyama reinsertó un peón dentro del territorio de Nada en la casilla 67, que Nada no podía atacar fácilmente. Más adelante en el juego, Nada pudo mover su rey a un estado de rey entrante (situación en la que el rey avanza hasta el territorio del rival). Sin embargo, en últimas, después de un agotado ataque al rey de Ōyama, Nada se rindió en el movimiento 185.

Otra partida de Doble Torre Estática entre Nada y Ōyama presenta una forma de castillo algo diferente por parte de las negras que se asemeja a un castillo de Rey de Borde en Cuarta Fila Horizontal. El castillo de las negras era originalmente un castillo Gangi. Blancas comenzó con un castillo Yagura de Oro que se convirtió en un Yagura Completo y luego en un Yagura Anaguma.

Véase también 

 Estrategias del Shogi
 Aperturas del Shogi
 Enroque (en ajedrez occidental)

Notas

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Videos de YouTube de HIDETCHI: Cómo jugar shogi:
 Cómo jugar shogi: Lección # 17 - Castillos para apertura de torre estática doble
 Cómo jugar shogi: Lección # 18 - Castillos para Swinging Rook contra Static Rook
 Cómo jugar shogi: Lección # 19 - Castillos para Static Rook contra Swinging Rook
 Cómo jugar shogi: Lección n. ° 20 - Castillos para doble torre giratoria
 Colección Shogi Kakoi & Castle de Yamajunn
 Blog de I-tsu-tsu:
 Formaciones de piezas parciales: cinco castillos con nombres llamativos
 Formaciones de piezas parciales: cinco castillos con nombres encantadores

Shōgi
Wikipedia:Páginas con traducciones sin revisar